Frequentieanalyse (statistiek)
 Frequentieanalyse (cryptoanalyse)
 Frequentiespectrum, het spectrum van frequenties aanwezig in een signaal